Die LGB Alliance ist eine internationale Aktivistengruppe, die sich gegen Transgender richtet.

Sie wurde im Jahr 2019 gegründet. Sie kämpft gegen Unterricht über Geschlechtsvielfalt und behauptet, dass Lesben von „Transgenderismus ausgerottet“ werden.

Rezeption 
Die Gruppe wurde u. a. von Hope not Hate als transfeindlich und als Hassgruppe bezeichnet. Politiker der Labour Party nannten die Gruppe transphob.  Ein Bericht des Global Project on Hate and Extremism, der mit dem Southern Poverty Law Center verbunden ist, bezeichnete die Gruppe als rechtsextreme Hassgruppe. Ein wissenschaftlicher Artikel von  Elisabeth Lund Engebretsen bezeichnete den norwegischen Zweig (LLH2019) der Organisation als Teil „einer komplexen Bedrohung der Demokratie“, die „eine reaktionäre populistische Gegenreaktion gegen grundlegende Menschenrechtsprinzipien darstellt“ und die versucht, „die Grundlage der Transgender-Existenz zu dämonisieren“.

Einzelnachweise 

Transphobie
Organisation (Vereinigtes Königreich)